Niederberger (früher auch Niderberger geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Niederberger (1957–2013), deutscher Unternehmer
 Andreas Niederberger (* 1963), deutscher Eishockeyspieler
 Basilius Niederberger (1893–1977), Schweizer Benediktinerabt, Abtpräses und Konzilsvater
 Bernhard Niederberger (* 1993), Schweizer Skirennläufer
 Carsten Niederberger (* 1979), deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Dani Niederberger (* 1973), Schweizer Biathlet
 Doris Bühler-Niederberger (* 1950), deutsche Soziologin
 Hanspeter Niederberger (1952–2000), Schweizer Sagenforscher, Autor und Erzähler
 Josef Niederberger (* 1956), Schweizer Politiker (CVP)
 Josef Niederberger (Politiker, 1880) (1880–1949), Schweizer Politiker
 Joseph Remigi Niderberger (auch Niederberger geschrieben) (1792–1852), Schweizer Politiker
 Julia Niederberger (* 2000), Schweizer Sprinterin

 Leon Niederberger (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Mathias Niederberger (* 1992), deutscher Eishockeytorwart
 Max Niederberger (1893–1941), österreichischer Komponist
 Paul Niederberger (Politiker, 1925) (1925–2015), Schweizer Politiker aus Dallenwil (Regierungsrat)
 Paul Niederberger (* 1948), Schweizer Politiker aus Büren (Ständerat)
 Remigi Niederberger (1860–1926), Schweizer Seilbahnpionier
 Remigi Niederberger (Politiker), Schweizer Politiker
 Walter Niederberger (* 1954), Schweizer Geistlicher und Theologe

Unternehmen:
 Niederberger Gruppe, deutsches Dienstleistungsunternehmen im Bereich Gebäudemanagement